Среднеатла́сские тамази́гхтские диале́кты (также среднеатласский язык; ) — диалекты тамазигхтской подгруппы атласской группы северноберберской ветви берберо-ливийской семьи. Распространены в центральных и северных районах Марокко в горах Среднего Атласа, а также в предгорьях и на равнинах к северу от Среднего Атласа до города Мекнес. С запада и севера ареал среднеатласских тамаззигхтских диалектов граничит с областью распространения арабского языка, с востока — с ареалами зенетских языков сегхрушен и уараин, с юго-востока и юга — с ареалами тамазигхтских демнатских и высокоатласских шильхских диалектов.

Традиционно тамазигхтский рассматривается как один язык, представляющий собой совокупность сравнительно сильно различающихся диалектов, вместе с тем его три основные диалектные группы — среднеатласская, восточно-высокоатласская и демнатская — могут выделяться и как самостоятельные языки.

Классификация 

Среднеатласские тамазигхтские диалекты делятся на два наречия, каждое из которых представлено рядом племенных диалектов:
 Мекнесское наречие (также тамазигхт района Мекнеса; ), распространённое к северу от Среднего Атласа в окрестностях города Мекнес:
 Аит Ндыр (также ндыр; );
 Аит Нааман.
 Собственно среднеатласское наречие (также тамазигхт Среднего Атласа; ), распространённое в горных районах Среднего Атласа:
 Идрассен ();
 Сери ();
 Аит Садден (также садден; );
 Юси (также юсси, аит йуси; );
 Аит Сгугу (также згугу; );
 Изайан ();
 Аит Ишкерн ();
 Аит Исхак;
 Аит Мгильд (также бени мгильд; мгильд );
 Земмур () и другие.

Из перечисленных диалектов несколько — изайан, ндыр, бени мгильд, юсси, згугу, земмур, садден — упоминаются в классификации тамазигхтских языков (или диалектов) в статье «Берберо-ливийские языки» А. Ю. Милитарёва, опубликованной в лингвистическом энциклопедическом словаре; в классификации, опубликованной в работе С. А. Бурлак и С. А. Старостина «Сравнительно-историческое языкознание»; а также в работах А. Ю. Айхенвальд.

Примечания 
Комментарии

Источники

Берберо-гуанчские языки
Языки Марокко